Dereza je lahko:
 dereza, priprava
 Dereza, Pakrac (Hrvaška)
 Dereza, Čazma (Hrvaška)